Sezone 2012./13. vaterpolska Euroliga proširena je sa 16 na 24 momčadi. Međutim, od natjecanja su odustali mađarski Vasas, ruski Šturm i bjeloruski Vitebsk tako da se natječe 21 klub (jedna skupina po 6 i tri po 5). Zbog teške financijske situacije od natjecanja su odustali prošlogodišnji prvak i doprvak talijanski Pro Recco i hrvatsko Primorje, kao i hrvatska Mladost i svi crnogorski klubovi.

Beogradska Crvena zvezda svladala je u utakmici za trofej favorizirani dubrovački Jug i tako zaokružila savršenu sezonu. Neočekivano su osvojena sva tri trofeja (srbijansko prvenstvo i kup i Euroliga). Crvenoj zvezdi ovo je prvi naslov europskog prvaka i ukupno deveti srbijanskog kluba ( sedam je osvojio Partizan i jedan Bečej). Najboljim igračem završnog turnira proglašen je zvezdaš Andrija Prlainović.

Skupine

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Izbacivanje

Osmina završnice 

|}

1. susreti

uzvratni susreti

Četvrtzavršnica 

|}

1. susreti

uzvratni susreti

Završni turnir 

Završni turnir održat će se 31. svibnja i 1. lipnja 2013. u Beogradu u Srbiji.

Poluzavršnica

Utakmica za 3. mjesto

Završnica

Sastavi sudionika završnog turnira 

 Crvena zvezda:  Mihajlo Miličević (1993.),  Duško Pijetlović (1985.),  Nikola Eškert (1993.),  Boris Vapenski (1993.),  Andrija Prlainović (1987.),  Nenad Stojčić (1993.),  Sava Ranđelović (1993.),  Denis Šefik (1976.),  Nikola Rađen (1985.),  Marko Draksimović (1987.),  Marko Avramović (1986.),  Strahinja Rašović (1992.),  Petar Ivošević (1987.),  Viktor Rašović (1993.); trener  Dejan Savić (1975.)

 Jug:  Andro Bušlje (1986.),  Marko Macan (1993.),  Tihomil Vranješ (1977.),  Marko Bautović (1991.),  Marko Ivanković (1991.),  Nino Blažević (1992.),  Marko Bijač (1991.),  Hrvoje Benić (1992.),  Marino Fatović (1994.),  Miho Bošković (1983.),  Mirko Nižić (1990.),  Antun Goreta (1995.),  Tino Cvjetković (1993.),  Frano Karač (1977.),  Aleksandar Ivović (1986.),  Pavo Marković (1985.),  Boris Pavlović (1980.),  Maro Joković (1987.),  Nikola Janović (1980.),  Pavo Zonić (1993.),  Toni Popadić-Batina (1994.),  Nikša Dobud (1985.),  Anthony Azevedo (1981.); trener  Veselin Đuho (1960.)

 Barceloneta:  Roger Tahull Compte (1997.),  Marc Andrew Blanch Cantera (1995.),  Ignasi Soler Perez (1997.),  David Martin Lozano (1977.),  Sergi Cabanas Pegado (1996.),  Balazs Marton Sziranyi Somogyi (1983.),  Anthony Lawrence Martin (1985.),  Daniel Lopez Pinedo (1980.),  Josip Vrlić (1986.),  Victor Flores Fernandez (1994.),  Ruben De Lera Calero (1992.),  Marko Petković (1989.),  Joshua Monpeat Portana (1993.),  Miguel Linares Torras (1997.),  Felipe Perrone Rocha (1986.),  Albert Plazas Lopez (1996.),  Marc Roca Barcelo (1988.),  Mario Lloret Gomez (1990.),  Marc Minguell Alferez (1985.),  Francisco Fernandez Miranda (1986.); trener  Santiago Fernández (1972.)

 Partizan Beograd:  Nikola Dedović (1992.),  Ognjen Stojanović (1996.),  Nemanja Vučićević (1996.),  Ivan Rackov (1989.),  Draško Gogov (1995.),  Nikola Jakšić (1997.),  Stefan Mitrović (1988.),  Gavril Subotić (1995.),  Slobodan Soro (1978.),  Stefan Živojinović (1989.),  Petar Filipović (1988.),  Nemanja Vico (1994.),  Mihailo Repanović (1995.),  Đorđe Tanasković (1994.),  Strajo Dimitrije Rističević (1992.),  Ivan Basara (1988.),  Predrag Jokić (1983.),  Dimitrije Obradović (1994.),  Marko Matović (1991.),  Dušan Mandić (1994.),  Miloš Ćuk (1990.),  Marko Manojlović (1996.),  Uroš Čučković (1983.),  Miloš Vukičević (1988.),  Mateja Asanović (1995.); trener  Vladimir Vujasinović (1973.)

2012-13